LYR eller Lyr kan syfta på

 Lyr –  en ö i Bohuslän
 Lyrleden – en allmän färjeled i Lyrösund som går mellan ön Lyr och Lyresten
 LYR – IATA-kod för Svalbards flygplats, Longyear
 Lancashire and Yorkshire Railway – ett tidigare järnvägsbolag i England

Se även 
 Llyr – en person i keltisk mytologi